Goddijn ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Goddijn-Vigreux (* 1964), französische Managerin
 Harold Goddijn (* 1960), niederländischer Unternehmer
 Walter Goddijn (1921–2007), römisch-katholischer Priester, Franziskaner und Religionssoziologe
 Wouter Adriaan Goddijn (1884–1960), niederländischer Genetiker